Vermont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vermont Township (Illinois)
 Vermont Township (South Dakota)